

Pessoas 
 Christian Rakovski

Localidades 
 
 Rakovski (Dobrich)
 Rakovski (Plovdiv)
 Rakovski (Razgrad)

Desambiguação